Patnaik ist der Familienname folgender Personen:

 Biju Patnaik (1916–1997), indischer Politiker, Unionsminister, Chief Minister von Orissa
 Janaki Ballabh Patnaik (1927–2015), indischer Politiker
 Naveen Patnaik (* 1946), indischer Politiker und Schriftsteller